Kotawaringin peut désigner :
 le kabupaten de Kotawaringin occidental, un kabupaten d'Indonésie ;
 le kabupaten de Kotawaringin oriental, un kabupaten d'Indonésie ;
 le Kotawaringin Lama, un kecamatan d'Indonésie ;
 l'ancienne principauté de Kotawaringin;
 la rivière Kotawaringin, une rivière d'Indonésie.